Karl Krummacher ist der Name folgender Personen:

* Karl Krummacher (Maler) (1867–1955), deutscher Maler
 Karl Krummacher (Landrat) († 1931), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Emil Krummacher (1830–1899), deutscher evangelischer Theologe
 Karl-Michael Krummacher (* 1948), deutscher Bratschist